Altern steht für:
 Altern, fortschreitender biologischer Prozess
 Altern 8, britische Techno-Band (1990er Jahre)
 Altern (Isar), linker Zulauf der Isar in Bayern

Siehe auch:
 Altern Med Rev (Alternative Medicine Review)
 aktives Altern (Lebenshilfe)
 Alter (Begriffsklärung)
 Alten (Begriffsklärung)